Wrangel af Sauss ist der Familienname folgender Personen:

 Fredrik Ulrik Wrangel (1853–1929), schwedischer Maler, Hofbeamter und Historiker